Talbot County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Talbot County (Georgia)
 Talbot County (Maryland)

Siehe auch:
 Neath Port Talbot County Borough, Principal Area mit dem Status eines County Borough in Wales